Берндрот () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Катценельнбоген. Население составляет 434 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 6,22 км². Официальный код — 07 1 41 011.

Примечания 

Города Рейнланд-Пфальца